Немировський — прізвище, що походить від назви міста Немирів. Поширена серед євреїв колишнього СРСР. У європейських мовах має ходіння варіант без статевих відмінностей Неміровскі.

 Немировський Андрій Валентинович ( 1983) — український політик, депутат Верховної Ради.
 Немировський Володимир Леонідович ( 1963) — український політик, Голова Одеської ОДА у березні — травні 2014 року.
 Немировський Володимир Лукич ( 1943) — політик, Народний депутат України.
 Немировський Данііл Сергійович ( 1983) — український графік.
 Немировський Еммануїл Якович (1874—1934) — вчений-криміналіст, викладач.
 Немировський Леопольд (1810—1883) — учасник польського визвольного повстання 1830—1831 років, художник.
 Немировський Олег Анатолійович ( 1954) — український політик.
 Немировський Яків Борисович — міський голова Новомиргорода, районного центру Кіровоградської області,
 Немировська Ірен — французька письменниця